Spór w prawie międzynarodowym
 Konflikt